Маргари́та Олекса́ндрівна Бойцо́ва (  м. Харків —   у м. Кам'янець-Подільський). У 1973 року Маргарита Олександрівна призначена на посаду директора Кам'янець-Подільської централізованої бібліотечної системи, пропрацювала на цій посаді до 1996 року.

Життєпис 
Народилася в м. Харкові в родині службовців.

Протягом 1954—1958 рр. навчалася у Харківському державному бібліотечному інституті на факультеті дитячих та юнацьких бібліотек, після закінчення якого з 1958 по 1961 рік за призначенням працювала викладачем організації бібліотечних фондів Ківерцівського культосвітнього технікуму Волинської області.

1961 року переїхала в м. Кам'янець-Подільський.

1961-1963 рр. працювала викладачем організації бібліотечних фондів у Кам'янець-Подільському культосвітньому училищі. 1963-1965 рр. — старший бібліотекар, 1965-1970 рр. — старший бібліограф Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту.

1970 року перейшла працювати на посаду методиста Кам'янець-Подільської Центральної бібліотеки ім. В. П. Затонського. 1973 року Маргарита Олександрівна призначена на посаду директора Централізованої бібліотечної системи, пропрацювала на цій посаді до 1996 року.

Працюючи директором Маргарита Олександрівна докладала усіх зусиль для вдосконалення діяльності міської ЦБС та її структури. Під її керівництвом було відкрито бібліотеку-філію № 11 для юнацтва, покращено матеріальну базу усіх бібліотек-філій міста.

1996-2003 рр. працювала заступником директора ЦБС.
Упродовж всього періоду керівництва Маргарита Олександрівна виховала не одне покоління бібліотекарів. Дякуючи наполегливості, пошуковості, умілим методам керівництва Маргарита Олександрівна серйозну увагу приділяла комплектуванню фондів бібліотек, книгозбереженню, обслуговуванню. Маргарита Олександрівна — це не тільки керівник-організатор, це людина-практик, чудовий аналітик.
У 2003 року Бойцова М. О. вийшла на заслужений відпочинок. Померла 6.02.2013 року.

Відзнаки 
За трудову діяльність Бойцова Маргарита Олександрівна неодноразово нагороджувалась Почесними грамотами Обласного управління культури, міського відділу культури, подяками. Занесена на міську Дошку Пошани у 1973, 1974 рр. Такі професійні журнали як «Социалистическая культура» і «Библиотекарь» мали за честь розмістити портрет Маргарити Олександрівни Бойцової на своїх обкладинках.

Література 
 Бойцова Маргарита Олександрівна // Розвиваємось разом із суспільством (до 140-річчя Кам'янець-Подільської міської центральної бібліотеки ім. В. П. Затонського): бібліогр. покажч. — Кам'янець-Подільський, 2006. — С. 9-11.
 Бойцова М. О. З історії Кам'янець-Подільської бібліотеки ім. В. П. Затонського / М. О. Бойцова // Хмельницькому — 500 : тези наук.-іст. конф. — Хмельницький, 1991. — С. 139—142;
 Бойцова М. О. Книга, що єднає: бібліотека ім. В. П. Затонського / М. О. Бойцова // Прапор Жовтня. — 1982. — 26 жовт.;
 Бойцова М. О. За покликом душі: [про В. К. Белік] / М. О. Бойцова // Духовні витоки Поділля: творці історії краю: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. — Хмельницький, 1994. — Ч. 1. — С. 210.
 Дошка пошани: за досягнуті успіхи в роботі Бойцову М. О. занесено на міську Дошку пошани // Прапор Жовтня . — 1973 . — 31 жовтн.
 Макаренко Л. Определить стратегию и тактику: краеведение: [интервью с М. Бойцовой, директором ЦБС] / Л . Макаренко // Библиотекарь. — 1990. — № 2. — С. 22-25
 Привітання з ювілеєм Бойцову Маргариту Олександрівну // Кам'янець-Поділ. вісн. — 2006 . — 14 квітн.

Посилання 
 Бойцовій М. О. — 75
 Бойцова М. О. 

Уродженці Харкова
Українські бібліотекарі